Шпіц — група порід собак

Топонім 

 Шпіц — гора на кордоні Ліхтенштейну й Австрії
 Шпіц — місто в Швейцарії, в кантоні Берн
 Шпіц — ярмаркова комуна в Австрії

Прізвище 
 Рене Арпад Шпіц (1887—1974) — австро-американський психоаналітик

Див. також 
 Платен Шпіц